Валентина:
 Валентина — женское имя.

Известные по имени 
 
 Валентина Минская (1888—1966) — святая Белорусской православной церкви.
 Валентина (род. 2009) — французская певица.
 Валентина Аллегра де Фонтейн — вымышленный шпионский агент комиксов во вселенной Marvel Comics.

Другое 
 
 «Валентина» — телесериал 1993 года.
 (447) Валентина — астероид.

См. также 
 
 
 
 Valentina